Strade Bianche 2021 var den 15:e upplagan av det italienska cykelloppet Strade Bianche. Tävlingen avgjordes den 6 mars 2021 med både start och målgång i Siena. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av nederländska Mathieu van der Poel från cykelstallet Alpecin-Fenix.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Strade Bianche 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Italien